Košare est un toponyme qui peut désigner :
Košare, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Košare, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja ;
Kosharë/Košare, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjakovë/Đakovica, district de Gjakovë/Đakovica (Kosovo) ou district de Pejë/Peć (Serbie) ;
Kosharë/Košare, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Ferizaj/Uroševac, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).